Ahe Åkerlund (1887–?) – radiologo svedese
 Jonas Åkerlund (n. 1966) – regista e batterista svedese